Frikvarter har flere betydninger:
 Frikvarter − pausen mellem undervisningstimerne i skolen
 Frikvarter (tegnefilmserie) − en Disney-tegnefilmserie
 Frikvarter (magasin)